Элизабет Мур:* Мур, Элизабет (? — до мая 1355) — жена Роберта Стюарта.
  (1876—1959) — американская теннисистка.